Куйёган (устар. Куй-Еган) — река в России, протекает по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского АО Устье реки находится в 80 км по левому берегу реки Сороминская. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Сороминской
Реки Нижневартовского района